Franglen ist der Familienname folgender Personen:
 Nick Franglen (* 1965), britischer Musiker, Musikproduzent und Installationskünstler 
 Simon Franglen (* 1963), britischer Filmkomponist, Musikproduzent, Arrangeur und Musiker